

Patronyme 

 Almeida Prado (1943-2010), compositeur et pianiste brésilien ;
 Amilton Prado (né en 1979), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Blas de Prado (1545-1599), peintre espagnol :
 Dominique Prado (née en 1944), comédienne et danseuse classique française ;
 Edu del Prado (né en 1977), acteur et chanteur espagnol ;
 Erwan le Prado (né en 1978), organiste français ;
 Gilles Prado, universitaire français ;
 Ignacio Prado (né en 1993), coureur cycliste mexicain ;
 Jacques Prado (1889-1928), poète français ;
 Jean-Jacques Prado (1917-2011), historien français ;
 Jesús Rosendo Prado (né en 1982), coureur cycliste espagnol ;
Juan de Prado :
Juan de Prado ;
Juan de Prado Mayera Portocarrero y Luna ;
 Juan Moscoso del Prado (1966), homme politique espagnol ;
 Lilia Prado (1928-2006), actrice mexicaine ;
 Lucas Prado (né en 1985), athlète handisport brésilien ;
 Manuel Prado Ugarteche (1889-1967), ingénieur, banquier et homme politique péruvien ;
 María Prado (née en 1949), actrice mexicaine ;
 Mariano Ignacio Prado (1826-1901), militaire et homme politique péruvien ;
 Martín Prado (né en 1983), joueur vénézuélien de baseball ;
 Miguelanxo Prado (1958), auteur, dessinateur espagnol ;
 Patrick Prado (1940), vidéaste français ;
 Perez Prado (1916-1989), musicien cubain ;
 Raquel Prado (1970-), statisticienne bayésienne vénézuélienne ;
 Ricardo Prado (1965), nageur brésilien ;
 Yany Prado (née en 1991), actrice cubaine.

Lieux

Belgique 
 La rue du Prado est une rue de Molenbeek-Saint-Jean.

Brésil 
 Prado est une commune de l'État de Bahia.

Chili 
 Lo Prado est une commune de la province de Santiago du Chili.

Colombie 
 Prado est une municipalité située dans le département de Tolima.
 Prado est une station du métro de Medellín.
 Hôtel El Prado est un hôtel classé monument national depuis 2004.

Cuba 
 Paseo del Prado (en) est une rue et une promenade à La Havane.

Espagne 
 Prado est une commune de la Province de Zamora.
 Prado del Rey est une ville de la province de Cadix en Andalousie.
 À Madrid :
 Prado fait référence au « Prado de los Jerónimos » (en français : pré des Hiéronymites), les possessions qui entouraient le monastère San Jerónimo el Real au XVIe siècle.  
 Le paseo del Prado est une promenade (en espagnol : paseo) constituée d'une sorte de parc rectiligne et de l'axe routier qui l'accompagne. L'ensemble est inscrit, avec le site du Buen Retiro, comme paysage culturel sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO.
 Le musée du Prado est une pinacothèque à Madrid.

France 
 À Bourges :
 Le palais des sports du Prado est un gymnase dédié au basket-ball.
 À Lyon :
 Le Prado est une ancienne salle de bal transformée en 1860 en chapelle pour l'« association des Prêtres du Prado », voir Institut du Prado.
 À Marseille :
 L'avenue du Prado est située dans les  et , et relie la place Castellane aux plages du Prado.
 Le tunnel Prado-Carénage est un axe de circulation souterrain.
 Le Prado est un des principaux cinémas de Marseille.
Les plages du Prado sont un aménagement artificiel du littoral.
 À Paris :
 Le passage du Prado est un passage couvert dans le .
 Le Prado (1810-1858) était un célèbre bal public.

Pérou 
 La province de Leoncio Prado est une province de la région de Huánuco.

Portugal 
 Prado est une ville de la commune de Braga ;
 Vila de Prado est une freguesia.

Sao Tomé-et-Principe 
 Prado est une localité dans le district de Mé-Zóchi.

Religion 
 Le Prado est un institut sacerdotal séculier, basé à Lyon, fondé par Antoine Chevrier.

Informatique 
 PRADO est un framework PHP (ensemble de scripts pour la création de pages web).

Autres 
 Le PRADO, , est un registre du Conseil de l'Union européenne visant à diffuser auprès du public les éléments sécurisés des documents de voyage
 Le Prado, ou Land Cruiser série 12, est un modèle de véhicule tout-terrain de la marque Toyota

 En France, le PRADO (Programme d’accompagnement du retour à domicile) est un service proposé par l’Assurance maladie, branche de la Sécurité Sociale, proposant aux femmes en sortie de maternité de bénéficier d'un suivi par une sage-femme lors du retour à domicile, jusqu’à 12 jours après la naissance.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Patronyme breton